

Salze
Es folgt eine Liste einiger Salze der Perfluoroctansäure, welche als Zwischenprodukte bei der Synthese anderer fluorierter Verbindungen eingesetzt werden bzw. bedingt durch Regulierungen wie der EU-POP-Verordnung, eingesetzt wurden.

Ester 
Es folgt eine Liste einiger Ester der Perfluoroctansäure.

Einzelnachweise 

Liste (Chemie)
Perfluoralkan
Carbonsäuresalz